Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2007 est le septième rendez-vous de la saison 2007 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Donington Park du 22 au .

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Classement MotoGP

Classement

Classement

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2007